Stieger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Stieger (1843–1930), deutscher Politiker
 Johann Stieger (1808–1884), österreichischer Jurist, Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinz Stieger (1917–2008), Schweizer Maler und Illustrator
 Marc Stieger (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Sabine Stieger (* 1982), österreichische Popsängerin
 Thomas Stieger (* 1986), deutscher Jazz- und Fusionmusiker

Stieger ist eine (regionale) Bezeichnung für
 ein Gartengerät zur Beetpflege, siehe Schuffel